Oedbach und Ödbach sind Gewässernamen:
 Oedbach (Klinglbach), linker Zufluss des Klinglbachs (zum Regen) bei Kleinbruck, Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Oedbach (Krottenbach), linker Zufluss des Krottenbachs im Gemeindegebiet von Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

 Ödbach (Irlbach), linker Zufluss des Irlbachs (zur Donau) vor Straßkirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ödbach (Loisbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Loisbach (zur Pfreimd) bis zur Heckermühle, Markt Eslarn im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Ödbach (Schlattein), rechter Zufluss der Schlattein oder des Schlatteinbachs (zur Waldnaab) in Wildenau, Markt Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Ödbach (Stubache), linker Oberlauf der Stubache bis Schneiderau, Gemeinde Uttendorf, Bezirk Zell am See, Salzburg

Siehe auch:
 Einödbach
 Ödenbach